Aragorn bezeichnet

 eine Figur aus Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Aragorn
 Aragorn (Band), eine danach benannte ehemalige englische NWoBHM-Band

Siehe auch:

 Aragon

 Arago
 Aragona (Begriffsklärung)
 Aragão